Rodriguezia é um género de crustáceos da família Trichodactylidae.

Taxonomia
A informação contida na base de dados taxonómicos Catalogue of Life permite construir o seguinte cladograma:

Referências

Ligações externas 

Gêneros de decápodes
Tricodactilídeos